Smuts ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Smuts (* 1950), Anthropologin und Verhaltensforscherin
 Jan Christiaan Smuts (1870–1950), südafrikanischer Staatsmann, General und Philosoph, nach ihm benannt: 
 (1731) Smuts, ein Asteroid
 Johannes Smuts (1775–1834), südafrikanischer Zoologe

Smuts ist der Name folgender Orte:
Smuts (Saskatchewan), in Kanada